The Brick peut se référer à :

Musique 
 The Brick: Bodega Chronicles, album de Joell Ortiz ;
 , album de Outsidaz.

Toponyme 
 , théâtre à Brooklyn.

Entreprises 
 Brick, entreprise canadienne aussi connue sous le nom The Brick.

Voir aussi